L'Allard J2 est un roadster fabriqué par la firme anglaise Allard entre 1949 et 1951 à 90 exemplaires.

Histoire 

Elle est mue par le moteur V8 de la Ford Pilot de 85 ch ou alors par un V8 d'origine Mercury de 110 ch. À l'export, notamment aux États-Unis, elle était envoyée sans moteur, les locaux l'équipant alors de divers V8 des fabricants automobiles du coin : Oldsmobile, Chrysler, Cadillac...
Elle fut remplacée en 1952 par la J2X, disposant d'une carrosserie redessinée et de diverses modifications sur les suspensions, la répartition du poids ou les roues. Elle connut un plus grand succès puisqu'aujourd'hui plusieurs artisans canadiens en fabriquent des répliques.

Compétition  

La J2 fut présentée lors de diverses courses aux États-Unis mais aussi aux 24 heures du Mans 1950 avec Sydney Allard et Tom Cole à son volant.

Résultats aux 24 heures du Mans 

Automobile des années 1950